Blåstjärna kan avse:
Blåstjärnesläktet – ett släkte i familjen sparrisväxter
Tidig blåstjärna – en växtart i familjen hyacintväxter
Rysk blåstjärna – en art i familjen hyacintväxter
Italiensk blåstjärna – en växtart i familjen hyacintväxter